Chondrophellia är ett släkte av koralldjur. Chondrophellia ingår i familjen Hormathiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Chondrophellia